Листра́тов — русская фамилия.

 Листратов, Александр Владимирович — российский барочный виолончелист.
 Листратов, Анатолий Васильевич (род. 1934) — советский и российский оптик, инженер-конструктор оптико-электронных систем.
 Листратов, Юрий Алексеевич (род. 1941) — советский футболист, полузащитник.